Теколутиља има више значења:

 Теколутиља (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Теколутиља, Риберита (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику